

Pessoas
Kelley Deal
DeForest Kelley
Ryan Kelley
Josh Kelley
David E. Kelley
Elijah Kelley
Natasha Kelley
Malcolm David Kelley
Edward Kelley
Nathalie Kelley

Localidades
Kelley (Iowa)

Outros
Kelley - uma variedade de tapetes persa

Desambiguação